Reinarz ist der Familienname folgender Personen:

 Johannes Reinarz (1920–2004), deutscher Bildhauer und Kunstmaler 
 Titus Reinarz (* 1948), deutscher Bildhauer
 Walter Reinarz (* 1957), deutscher Manager und Kommunalpolitiker

Siehe auch
 Reinharz
 Reinartz
 Reinharts
 Reinhards